Il doppio maschile  del torneo di tennis Ordina Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Leander Paes che hanno battuto in finale Arnaud Clément e Chris Haggard 6-1, 7-6(3).

Teste di serie 

 Martin Damm /  Leander Paes (campioni)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (semifinali)
 František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2006